Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Rosner e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Justin Gimelstob e Paul Goldstein 6-2, 4-6, 7-64.

Teste di serie 

 Mark Merklein /  Jeff Morrison (semifinali)
 Paul Rosner /  Glenn Weiner (Campioni)

 George Bastl /  Neville Godwin (primo turno)
 Yves Allegro /  Denis Golovanov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2002